Pure Earth (), ранее  Блэксмитовский институт () — некоммерческая организация, занимающаяся проблемами экологии и загрязнения окружающей среды. 

Организация основана в 1999 году и расположена в Нью-Йорке. Один из проектов организации, , классифицирует и описывает наиболее загрязнённые города мира.

Начиная с 2002 года, институт изучает экологию Китая.

Примечания 

Организации, основанные в 1999 году
Организации США
Международные экологические организации